Mandaguaçu kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Mandaguaçu (ort), Paraná, 
 Mandaguaçu (kommun), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar